Martin Loibl ist der Name folgender Personen:

* Martin Loibl (Politiker, 1869) (1869–1933), deutscher Politiker (BVP)
 Martin Loibl (Politiker, 1898) (1898–1951), deutscher Politiker (CSU)